Alles Schwindel steht für:

 Alles Schwindel (1926), US-amerikanischer Abenteuerfilm von William A. Seiter
 Alles Schwindel (1931), Revue (Musical) von Marcellus Schiffer (Text) und Mischa Spoliansky (Musik)
 Alles Schwindel (1940), deutsche Kriminalkomödie von Bernd Hofmann
 Alles Schwindel (1995), italienische Komödie von Felice Farina
 Alles Schwindel (2013), deutsch-österreichische Komödie von Wolfgang Murnberger 
 Alles Schwindel!, US-amerikanisches Drama von David Butler (1934)